Cherubim steht für:
 Mehrzahl von Cherub, ein im Alten Orient und im Alten Testament geflügeltes Mischwesen
 Cherubim (Vorname), ein männlicher Vorname

Cherubim  ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Cherubim (* 1941), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Reinhard Cherubim (1906–1980), deutscher Schachspieler

Siehe auch:
 Cherub (Begriffsklärung)
 Cherubin
 Cherubini